Murder ist

 eine englischsprachige Bezeichnung für den Mord, darunter die Delikte
 Mord (England und Wales), ein Tötungsdelikt im Strafrecht von England und Wales
 Mord (Vereinigte Staaten), ein Tötungsdelikt im Strafrecht der Vereinigten Staaten

 ein Album einer norwegischen Metal-Band, siehe Gehenna (Band)
 Murder (2004), ein indischer Film

Murder! ist
 der Originaltitel des Films Mord – Sir John greift ein!

Siehe auch:
 Thomas Mürder, deutscher Polizist